Yang Yu (1985) – calciatore cinese
Yang Yu (1985) – nuotatrice cinese
Yang Yu (1991) – sciatrice freestyle cinese

Pagine correlate 
 Yu Yang